Osoby o tym nazwisku:
 Michael Havers – brytyjski prawnik i polityk
 Nigel Havers – brytyjski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, reżyser